Ян Конецпольский:
 Конецпольский, Ян Александр (1635—1719) — староста балинский и серадзцкий, воевода брацлавский и серадзкий.
 Конецпольский, Ян Ташка (? — 1455) — канцлер великий коронный (1434—1454), староста лелювский, серадзский и добжыньский.